Верн Троєр (1969—2018) — американський актор, відомий роллю Міні Я в фільмах про Остіна Паверса.
 Ганс-Гартвіг Троєр (1916—1943) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Каролін Троєр (* 1984) — італійська лижниця.
 Крістін де Троєр (* 1963) — дослідниця Старого Завіту, письменниця та почесний професор.
 Фердинанд Юліус фон Троєр (1698—1758) — кардинал, архієпископ Оломоуцький.